James Bond – fikcyjna postać, szpieg, agent 007, bohater książek, filmów i gier
 James Bond – seria powieści
 James Bond – seria filmów
 James Bond – seria komiksów
 James Bond (1900–1989) – amerykański ornitolog
 James Bond (ur. 1938) – brytyjski żużlowiec